Янко Янев може да се отнася за:
 Янко Янев (писател) (1900 – 1945), български писател и философ
 Янко Янев (химик) (р. 1949), български химик
 Янко Янев (офицер) (р. 1953), български генерал